Леднево — название населённых пунктов:

Россия 
 Леднево — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Леднево — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Леднево — посёлок при одноимённой станции в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Леднево — село в Енисейском районе Красноярского края.

Другое 
 Леднево — станция в Юрьев-Польском районе Владимирской области.